Сенкибай Оразгулулы (,  — ) — казахский батыр.

Биография 
Происходит из подрода кара-шор рода каракесек племени аргын. Вместе с Богенбай батыром участвовал в сражениях у озера Алаколь, Буланты, Анракай. В народной памяти сохранились рассказы о его сражениях с джунгарским нойоном, о том, как он несколько раз спасал жизнь хана Аблая. Умер в урочище Талды, на могиле построен мазар.

Память 
 В Каркаралинском районе в честь батыра установлен памятник. В городе Каркаралинск его именем названа улица.

Литература 
 Караганда. Карагандинская область // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2008.

Казахские батыры
Родившиеся в Каркаралинском районе
Похороненные в Шетском районе